Fredede fortidsminder i Bornholms Regionskommune har flere betydninger:

 Fredede fortidsminder i Bornholms Regionskommune (A-F)
 Fredede fortidsminder i Bornholms Regionskommune (G-K)
 Fredede fortidsminder i Bornholms Regionskommune (L-R)
 Fredede fortidsminder i Bornholms Regionskommune (S-Å)